Die Spur- und Sturzeinstellung gehört zu den Fahrwerkseinstellungen. Sie ist kein direkter Bestandteil der regelmäßigen Wartungsarbeiten an Autos.

Die Spur ist die (für das Spurhalten bedeutsame) Stellung von linkem und rechtem Rad zueinander – nicht ganz parallel in Fahrtrichtung.

Der Radsturz ist die von der Senkrechten abweichende Neigung eines Rades. Mit Hilfe von digitalen Systemen erfolgt die Einstellung millimetergenau.

Diese beiden Maßnahmen wirken einer Verschlechterung der Straßenlage des Landfahrzeugs entgegen. Eine falsche Spur- und Sturzeinstellung bewirkt außerdem einen erhöhten Reifenverschleiß. Oft verschleißen dann die Innenseiten schneller als die Außenseiten der Reifen.

Weblinks

Siehe auch 
 Themenliste Fahrzeugtechnik

Einzelnachweise 

Fahrwerkstechnik